Estribo, em sua acepção original, refere-se a um acessório usado por cavaleiros
Estribo (osso), osso do ouvido

Desambiguação